Mindörökké, Nevergreen-album (2003)
 Mindörökké, Karen Joy Fowler novellája
 Mindörökké, amerikai film (eredeti címe: For All Time; 2000)
 Mindörökké, amerikai misztikus televíziós sorozat (2014)
 Mindörökké, magyar film (2021)